Municipio de Manor puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Manor (condado de Armstrong, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Armstrong.
 Municipio de Manor (condado de Lancaster, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lancaster.